Il campionato mondiale Superbike 2016 è la ventinovesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Stagione 
Il titolo piloti è stato vinto dal britannico Jonathan Rea, in sella ad una Kawasaki ZX-10R. Rea diventa così il primo pilota degli anni 2000 capace di vincere il mondiale Superbike per due stagioni consecutive, risultato ottenuto l'ultima volta da Carl Fogarty nelle stagioni 1998 e 1999. Suoi principali rivali in questa stagione sono stati: il compagno di squadra Tom Sykes, giunto poi secondo in classifica e autore di otto superpole e Chaz Davies su Ducati che chiude terzo ma ottiene il maggior numero di vittorie stagionali, undici. Vittoria per Kawasaki nella classifica costruttori, anche in questo caso secondo successo consecutivo dopo il titolo del 2015. La casa giapponese stacca di 65 punti la più diretta delle inseguitrici ossia l'italiana Ducati, più lontani gli altri costruttori.

Piloti partecipanti
Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni